Pet (hoofddeksel), een kledingstuk
 Petgat, een gebaggerde veenput
 Polyethyleentereftalaat, een soort kunststof
 Petfles, een frisdrankfles, gemaakt uit die kunststof
 positronemissietomografie, een beeldvormende techniek (het medisch onderzoek noemt men vaak PET-scan)
 PET (motorfiets), een merk van elektrische hulpmotoren
 Pet (2016), film uit 2016

Informatica
 Commodore PET, een personal computer van Commodore
 PET (bestandsformaat), een installatiebestand voor software onder Puppy Linux
 PET, Privacy Enhancing Technology